Jeffrey John Wolf era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Tennys Sandgren ha sconfitto Stefan Kozlov con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Denis Kudla (primo turno)
  Steve Johnson (semifinale)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Stefan Kozlov (finale)

  Juan Pablo Ficovich (quarti di finale, ritirato) 
  Ben Shelton (secondo turno) 
  Facundo Mena (primo turno) 
  Aleksandar Kovacevic (secondo turno)

Qualificati 

  Omni Kumar (primo turno)
  Jack Pinnington Jones (secondo turno)
  Alfredo Perez (secondo turno)

  Simon Carr (primo turno) 
  Tennys Sandgren (campione) 
  Aidan Mayo (primo turno)

Wildcard 

  Alexander Cozbinov (primo turno)
  Cannon Kingsley (primo turno)

  Maxim Verboven (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Las Vegas Tennis Open 2022